Slovo rohlík nebo Rohlík (variantně též rohlik či Rohlik) může mít tyto významy:
 rohlík, slané nebo sladké pečivo
 Rohlík (Heřmanův Městec), rybník na potoce Konopka v části Konopáč města Heřmanova Městce v okrese Chrudim
 Rohlík (Trhová Kamenice), bývalý rybník (dnes mokřad) u Trhové Kamenice v okrese Chrudim, součást přírodní památky Mlýnský rybník a rybník Rohlík
 Rohlík (Rabštejnská Lhota), rybník v obci Rabštejnská Lhota v okrese Chrudim
 Rohlík (Jeníkovec), rybník v části Jeníkovec obce Maleč v okrese Havlíčkův Brod
 Rohlík (Nová Skřeněř), rybník v části Nová Skřeněř města Nový Bydžov v okrese Hradec Králové
 Rohlík (Lanžhot), rybník v katastru města Lanžhot v okrese Břeclav, poblíž řeky Dyje a městyse Rabensburg
 Rohlík (Klenov), rybník v části Klenov obce Pluhův Žďár v okrese Jindřichův Hradec,
 Rohlík (Záhoří), rybník v obci Záhoří v okrese Jindřichův Hradec,
 Rohlík (Košatka), rybník (mrtvé rameno řeky Odry) v části Košatka obce Stará Ves nad Ondřejnicí v okrese Ostrava-město
 Rohlík (Suchdol nad Lužnicí), rybník na katastru města Suchdol nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec, poblíž osady Tři Facky
 Rohlík (Plavsko), rybník v obci Plavsko v okrese Jindřichův Hradec, původně tvaru rohlíku, později zbagrovaný do čtverce
 jezero Rohlík (Kostelecké Horky), vodní plocha v lesích na katastru obce Kostelecké Horky v okrese Rychnov nad Kněžnou
 jezero Rohlík (Ružinov), vodní plocha v části Ružinov města Bratislava na Slovensku, oficiálně též Ružinovské jezero (Ružinovské jazero)
 budova Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Kounicově ulici v Brně
 budova čp. 1130 v areálu České televize na Kavčích horách v Praze-Podolí
 Rohlik.cz, český internetový obchod s potravinami
 Rohlík (příjmení)
 Jindřich Rohlík (* 1975), český designér a producent počítačových her a spisovatel fantasy a dobrodružných knih pro mládež
 Miloslav Rohlík (1918–1969), moravský právní historik
 Jiří Rohlík (* 5. března 1933), český kartograf, pedagog v oboru zeměměřictví, matematiky a deskriptivní geometrie, autor knih o turistice, významný značkař Klubu českých turistů, zakladatel geodetické a nakladatelské společnosti Rosy (Rohlík a syn), dlouholetý vedoucí mělnického folklorního souboru Jarošovci
 Steve Rohlik (* 1968), americký lední hokejista
 Rohlik State Wildlife Management Area (Rohlik's Slough WMA), přírodní rezervace v americkém státě Minnesota
 rorýs či rorýs obecný v některých českých a slovenských dialektech nebo starších či lidových označeních

Vizte též 
 Rohlíček

Reference